Комуна́рськ (заснована як станція Юр'ївка, з 1901 року (за іншими даними з 1903 року) — Алчевське, з 1961 року — сучасна назва) — пасажирсько-вантажна станція в місті Алчевську Луганської області на електрифікованій залізничній лінії Дебальцеве — Родакове Донецької залізниці між станціями Слов'яносербськ (13 км) та Кипуча (8 км).

Розташована в північній частині міста Алчевська на території, суміжній з Алчевським металургійним комбінатом (АМК). Від центральної частини міста відділена територією АМК, під якою прокладено тунель для забезпечення проїзду транспорту і проходу пішоходів.

Історія 
Станція Комунарськ має таку назву, так як місто Алчевськ так називалося з 1961 по 1991 роки. Як це часто буває, залізниця не вважала за потрібне перейменовувати станцію.

Відігравала ключову роль в історії міста Алчевська — місце будівництва металургійного заводу Донецько-Юр'ївського металургійного товариства (ДЮМО) було вибране біля залізничної станції Юр'ївка (колишня назва станції Комунарськ) Катерининської залізниці, де в майбутньому і виникло робітниче селище, яке стало містом Алчевськом.

Пасажирське сполучення 
Біля вокзалу розташоване кільце трьох тролейбусних маршрутів — 3, 8 і 10, а також зупинка маршрутних таксі.

Через військову агресію Росії на сході Україні транспортне сполучення припинене, водночас керівництво так званих ДНР та ЛНР заявляло про запуск поїзда сполученням Луганськ — Ясинувата, що підтверджує сайт Яндекс. Розклади.

Панорама

Примітки

Джерела 

 ДП «Донецька залізниця» 

Транспорт Алчевська
Станції Донецької залізниці
Залізничні станції Луганської області
Засновані в Україні 1878